Seward é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Seward (Kansas)
 Condado de Seward (Nebraska)

Desambiguações de topônimos